Малајешти има више значења:

 Малајешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Малајешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Малајешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији